Guilford pode se referir a:

Locais
Guilford (Missouri)
Guilford (Pensilvânia)
Guilford (Connecticut)
Guilford (Indiana)
Guilford (Maine)
Guilford (Maryland)
Guilford (New York)
Guilford (Vermont)
Condado de Guilford (Carolina do Norte)
Guilford (Surrey)
Savage-Guilford

Pessoas
Guilford Dudley
Frederick North, 2.º Conde de Guilford